

Ягодина — село в Смолянській області.

Ягодина — місто, Поморавський округ регіону Шумадія.
 Ягодина — община, Поморавський округ.
 «Ягодина» — стадіон.
 «Ягодина» — сербський футбольний клуб з Ягодини.
 «Ягодина» — сербський баскетбольний клуб з Ягодини.

Див. також 
 Ягодіна
 Ягода (значення)
 Ягодинка